Сельцо — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на автодороге Псков — Гдов (), в 43 км к северу от Пскова и в 3 км к северу от села Серёдка.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района